21-й Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин прошёл в городе Берн (Швейцария) с 26 марта по 1 апреля 1979 года. Швейцария приняла мужской чемпионат мира во 2-й раз. В Берне турнир прошёл во 2-й раз.

Чемпионом мира стала (в 1-й раз в своей истории) сборная Норвегии, победив в финале сборную Швейцарии со счётом 5:4. Третье место заняла сборная Канады.

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале. Матч за бронзовые медали не проводится, 3-е место присуждается той сборной из проигравших в полуфиналах, которая заняла более высокое место на групповом этапе.

Команды-участницы 
Участниками турнира стали сборная Швейцарии (как сборная принимающей страны), сборная США (как ), семь европейских сборных (кроме сборной Швейцарии), представляющая Северную Америку вместе с США сборная Канады (в качестве сборной Канаду представляла команда-победитель , скип Барри Фрай).

Составы команд 
(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

  Проходят в полуфиналы плей-офф.
  Проходят в тай-брейки за выход в полуфиналы плей-офф.

Тай-брейки 
В 1-м раунде тай-брейков встречаются: в одном матче сборные Канады и США, в другом матче — сборные Норвегии и ФРГ. Победители этих матчей выходят в полуфиналы плей-офф со 2-го и 3-го места. Проигравшие встречаются между собой во 2-м раунде, победитель матча выходит в полуфинал плей-офф с 4-го места.

В результате в плей-офф вышли: со 2-го места сборная Норвегии, с 3-го места сборная Канады, с 4-го места сборная ФРГ; в окончательной классификации 5-е место заняла сборная США.

Плей-офф

Итоговая классификация

Награды 
 Приз имени Колина Кэмпбелла (), присуждаемый «за лучшее воплощение спортивного духа и за спортивное мастерство», получил Кит Вендорф (сборная ФРГ).

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 1979

Примечания 

1979
Международные соревнования по кёрлингу в Швейцарии
Спорт в Швейцарии в 1979 году
1979 год в кёрлинге
Март 1979 года
Апрель 1979 года
Международные спортивные соревнования в Берне
Чемпионаты мира в Швейцарии